I liga polska w piłce siatkowej kobiet 2015/2016 – 26. edycja ligowych rozgrywek piłki siatkowej kobiet drugiego szczebla w Polsce, zorganizowana przez Polski Związek Piłki Siatkowej pod nazwą I ligi.

System rozgrywek 
Zmagania toczyły się dwuetapowo:
 Etap I (dwurundowa faza zasadnicza) – przeprowadzona w formule ligowej, systemem kołowym (tj. „każdy z każdym – mecz i rewanż”). Miała na celu wyłonienie drużyn walczących o awans do Orlen Ligi i spadkowicza do II ligi.
 Etap II (trzyrundowa faza play-off) – przeprowadzona systemem pucharowym, przystąpiło do niej 8 drużyn.

Drużyny uczestniczące 
Przed rozpoczęciem sezonu z rozgrywek wycofał się Ekstrim Gorlice. Do rywalizacji przystąpiło zatem 12 drużyn, jednak w trakcie sezonu (13 listopada 2015, dzień przed rozpoczęciem 8. kolejki) - na skutek problemów finansowych - z gry wycofał się Zawisza Sulechów. Wyniki wszystkich rozegranych spotkań z jego udziałem zostały anulowane, a zespół ten automatycznie zdegradowano. Sezon ukończyło 11 drużyn.

  wycofał się z rozgrywek edycji 2015/2016 po zakończeniu sezonu 2014/2015.
  wycofał się z rozgrywek przed rozpoczęciem sezonu z powodów finansowych, a jego miejsce zajął .
  wycofał się z rozgrywek w ich trakcie z powodów finansowych.

Rozgrywki

Runda zasadnicza

Tabela wyników

Wyniki spotkań 

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

|}

Tabela

Play-off

Ćwierćfinały 
(Do 2 zwycięstw)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Półfinały 
(Do 3 zwycięstw)

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Finał 
(Do 3 zwycięstw)

|}

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Orlen Liga (2015/2016)
 I liga polska w piłce siatkowej mężczyzn (2015/2016)

Uwagi

Przypisy 

I liga polska w piłce siatkowej kobiet
2015 w piłce siatkowej
2016 w piłce siatkowej
2015 w polskim sporcie
2016 w polskim sporcie